Mesocanthus är ett släkte av mångfotingar. Mesocanthus ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Mesocanthus